Dranse ist der Name folgender Flüsse:

 Dranse (Panke), Nebenfluss der Panke am Nordostrand Berlins
 Dranse (Wallis), Nebenfluss der Rhone
 Dranse (Haute-Savoie), Zufluss des Genfersees

Orte:
 Dranse (Wittstock/Dosse), Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse, Brandenburg
 Dranse (Liddes), Ort in der Gemeinde Liddes im Schweizer Kanton Wallis